Гріма́льді, Ґріма́льді ()

Прізвище 

 Грімальді — правляча династія в князівстві Монако.
 Альберто Грімальді (1925—2021) — італійський кінопродюсер.
 Віржіні Ґрімальді (*1977) — французька письменниця, блогерка.
 Джироламо Ґрімальді (1674—1733) ― італійський кардинал і католицький архієпископ, апостольський нунцій в Речі Посполитій та Австрії.
 Джозеф Грімальді (1778—1837) — англійський актор-клоун.
 Девід Грімальді (*1957) — британський палеонтолог.
 Єва Грімальді (*1961) — італійська актриса.
 Франческо Марія Грімальді (1618—1663) — італійський фізик і астроном.

Географічні об'єкти 

  Грімальді  — комуна в провінції Козенца в Італії.

Археологія 
 Гримальдійська культура — археологічна культура верхнього палеоліту, названа по гротам Грімальді поблизу франко-італійського кордону біля Ментона.